Билли Майерс (, род. 14 июня 1971, Ковентри) — британская певица.

Биография 
Билли Майерс родилась 14 июня 1971 в Ковентри.

До начала музыкальной карьеры Майерс работала медсестрой и страховым агентом.

В 1997 году она подписывает контракт с Universal Records. В этом же году выходит её дебютный альбом «Growing, pains», получивший золотой статус. Песня «Kiss the Rain» становится трансатлантическим хитом. Позже Майерс выпускает ещё два альбома: «Vertigo» (2000) и «Tea & Sympathy» (2009).

Дискография 
 1997 — «Growing, pains»
 2000 — «Vertigo»
 2009 — «Tea & Sympathy»

Песни

Литература 
 "Biography by Tina Mrazik". Allmusic.com. Retrieved 20 February 2009.
 Tea & Sympathy With Billie Myers
 Billie Myers Biography. Accessed June 16, 2009
 Newman, K. (July 3, 1998). Tell Me. ABC News. Retrieved June 16, 2009, from LexisNexis database.
 Top 20 UK Singles Chart. (April 6, 1998) The Mirror, p. 17. Retrieved June 15, 2009, from LexisNexis database.
 Desmond's Top 30 Billboard Hot 100 Hits. (November 27, 1999). Billboard. Retrieved June 15, 2009, from LexisNexis database.
 Charts; Adult Top 40. (August 8, 1998). Billboard. Retrieved June 15, 2009, from LexisNexis database.
 Taylor, C. (June 17, 2000). A More Confident Billie Myers Returns with Second Universal Album, 'Vertigo.' Billboard. Retrieved June 15, 2009, from LexisNexis database.
 Billie Myers' MySpace profile. Accessed June 16, 2009. 
 Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19th ed.). London: Guinness World Records Limited. p. 385. ISBN 1-904994-10-5.

Примечания

Ссылки 
 Official Facebook fan page
 Official site
 Official fan club
 [www.ilike.com/artist/Billie+Myers Official iLike page]

Певцы и певицы Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании